Ain't She Sweet (lied), lied van de Beatles
 Ain't She Sweet (album), compilatiealbum van The Beatles en Tony Sheridan